Карлингфорд (; ) — город в Ирландии, находится в графстве Лаут (провинция Ленстер) на дорогах R176/R173, между Гринором и Омитом.

В 1988 году город победил в Irish Tidy Towns Competition.

Транспорт 
Железнодорожная станция была открыта 1 августа 1876 года и закрыта 1 января 1952 года, когда Dundalk, Newry & Greenore Railway прекратила свою деятельность.

Демография 
Население — 623 человека (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 604 человека.

Данные переписи 2006 года:

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Official Carlingford Online website
 The official Carlingford and Omeath Parish website
 The Tidy Towns of Ireland «Celebrating 50 years»

Населённые пункты графства Лаут